Рики Фукуда (; ) — японский боец смешанного стиля, представитель средней весовой категории. Выступал на профессиональном уровне в 2004—2017 годах, известен по участию в турнирах таких бойцовских организаций как UFC, Dream, Shooto, Pancrase, Deep, Road FC и др. Владел титулами чемпиона Deep и Road FC в среднем весе.

Биография 
Рики Фукуда родился 6 января 1981 года в городе Гифу, Япония.

Во время учёбы в университете состоял в местной студенческой команде по борьбе. На межвузовских чемпионатах Японии в 2002 и 2003 годах в своей весовой категории занимал третье и второе места соответственно. Позже попробовал себя в профессиональном реслинге, присоединившись к организации Fighting of World Japan Pro Wrestling.

Дебютировал в смешанных единоборствах на профессиональном уровне в 2004 году. Первое время выступал на турнирах Shooto, Pancrase и других небольших японских организаций, где его соперниками были в основном бывшие профессиональные реслеры.

В 2007 году провёл два поединка в американской организации EliteXC, один из которых выиграл и один проиграл.

Начиная с 2008 года являлся бойцом организации Deep, где победил многих сильных бойцов. Также в это время отметился выступлением на одном из турниров Dream, взяв верх по очкам над именитым бразильцем Мурилу Руа. В 2009 году завоевал титул чемпиона Deep в средней весовой категории, который затем благополучно защитил.

Имея в послужном списке 17 побед и только 4 поражения, Фукуда привлёк к себе внимание крупнейшей бойцовской организации мира Ultimate Fighting Championship и в октябре 2010 года подписал с ней долгосрочный контракт (при этом титул чемпиона Deep оставил вакантным). Дебютировал в октагоне UFC в феврале 2011 года, встретившись с канадцем Ником Рингом. Противостояние между ними продлилось всё отведённое время, в итоге судьи, несмотря на доминирование Фукуды и выполненные им тейкдауны, отдали японскому бойцу только последний третий раунд, тогда как в двух других назвали победителем Ринга. Президент UFC Дэйна Уайт согласился с тем, что решение было спорным, и в своём аккаунте в Twitter пообещал выплатить денежный бонус за победу обоим бойцам.

На август 2011 года планировался бой против Рафаэла Натала, но Фукуда вынужден был отказаться от этого боя из-за травмы колена, полученной в ДТП. Таким образом, следующий раз он появился в клетке UFC лишь в феврале 2012 года — на домашнем турнире в Сайтаме выиграл единогласным судейским решением у Стива Кантуэлла. Также в этом году по очкам уступил Костасу Филиппу, но выиграл у Тома Дебласса.

Последний раз дрался в октагоне UFC в марте 2013 года, проиграв единогласным решением Брэду Таваресу. Вскоре стало известно, что Фукуда провалил допинг-тест, сделанный сразу после боя — в его пробе обнаружили запрещённые стимуляторы фенилпропаноламин, эфедрин и L-норпсевдоэфедрин. В итоге боец был дисквалифицирован и уволен из организации.

Покинув UFC, в 2014 году Рики Фукуда нашёл пристанище в Южной Корее, присоединившись к местной бойцовской организации Road Fighting Championship. Помимо прочего, встречался здесь с титулованным корейским дзюдоистом Юн Дон Сиком, потерпев от него поражение техническим нокаутом в первом раунде. В июле 2015 года завоевал титул чемпиона Road FC в средней весовой категории, но уже при первой же защите в январе 2016 года лишился чемпионского пояса.

Статистика в профессиональном ММА 

|-
| Поражение
| align=center| 24-9 (1)
| Ким Хун
| TKO (удары руками)
| Road Fighting Championship 40
| 
| align=center| 2
| align=center| 2:38
| Сеул, Южная Корея
|
|-
| Победа
| align=center| 24-8 (1)
| Ким Нэ Чхоль
| Единогласное решение
| Road Fighting Championship 36
| 
| align=center| 3
| align=center| 5:00
| Сеул, Южная Корея
|
|-
| Поражение
| align=center| 23-8 (1)
| Ча Чон Хван
| KO (удары руками)
| Road Fighting Championship 28
| 
| align=center| 2
| align=center| 2:36
| Сеул, Южная Корея
| 
|-
| Победа
| align=center| 23-7 (1)
| Джон У Джин
| TKO (удары руками)
| Road Fighting Championship 24
| 
| align=center| 1
| align=center| 2:52
| Токио, Япония
| 
|-
| Победа
| align=center| 22-7 (1)
| Ли Дул Хи
| TKO (удары руками)
| Road Fighting Championship 22
| 
| align=center| 2
| align=center| 3:57
| Сеул, Южная Корея
|
|-
| 
| align=center| 21-7 (1)
| Ли Дул Хи
| NC (удар в пах)
| Road Fighting Championship 19
| 
| align=center| 2
| align=center| N/A
| Сеул, Южная Корея
|
|-
| Победа
| align=center| 21-7
| Юн Дон Сик
| TKO (удары руками)
| Road Fighting Championship 16
| 
| align=center| 1
| align=center| 3:36
| Куми, Южная Корея
|
|-
| Победа
| align=center| 20-7
| Ким Хи Сон
| TKO (удары руками)
| Road FC: Korea 1
| 
| align=center| 2
| align=center| 2:09
| Сеул, Южная Корея
|
|-
| Поражение
| align=center| 19-7
| Брэд Таварес
| Единогласное решение
| UFC on Fuel TV: Silva vs. Stann
| 
| align=center| 3
| align=center| 5:00
| Сайтама, Япония
|
|-
| Победа
| align=center| 19-6
| Том Дебласс
| Единогласное решение
| UFC on Fuel TV: Franklin vs. Le
| 
| align=center| 3
| align=center| 5:00
| Макао, Китай
|
|-
| Поражение
| align=center| 18-6
| Костас Филиппу
| Единогласное решение
| UFC 148
| 
| align=center| 3
| align=center| 5:00
| Лас-Вегас, США
|
|-
| Победа
| align=center| 18-5
| Стив Кантуэлл
| Единогласное решение
| UFC 144
| 
| align=center| 3
| align=center| 5:00
| Сайтама, Япония
|
|-
| Поражение
| align=center| 17-5
| Ник Ринг
| Единогласное решение
| UFC 127
| 
| align=center| 3
| align=center| 5:00
| Сидней, Австралия
|
|-
| Победа
| align=center| 17-4
| Рюта Сакураи
| TKO (удары коленями)
| Deep: 49 Impact
| 
| align=center| 2
| align=center| 0:32
| Токио, Япония
| 
|-
| Победа
| align=center| 16-4
| Хиромицу Канэхара
| Единогласное решение
| Deep: 46 Impact
| 
| align=center| 3
| align=center| 5:00
| Токио, Япония
| 
|-
| Победа
| align=center| 15-4
| Юити Наканиси
| Единогласное решение
| Deep: 42 Impact
| 
| align=center| 3
| align=center| 5:00
| Токио, Япония
| 
|-
| Победа
| align=center| 14-4
| Мурилу Руа
| Единогласное решение
| Dream 8
| 
| align=center| 2
| align=center| 5:00
| Нагоя, Япония
|Бой в промежуточном весе 89 кг.
|-
| Победа
| align=center| 13-4
| Рюта Сакураи
| TKO (удары руками)
| Deep: 40 Impact
| 
| align=center| 1
| align=center| 0:45
| Токио, Япония
|
|-
| Победа
| align=center| 12-4
| Джейсон Джонс
| Единогласное решение
| Deep: 38 Impact
| 
| align=center| 2
| align=center| 5:00
| Токио, Япония
|
|-
| Победа
| align=center| 11-4
| Хироки Одзаки
| Единогласное решение
| Deep: 37 Impact
| 
| align=center| 2
| align=center| 5:00
| Токио, Япония
|
|-
| Поражение
| align=center| 10-4
| Юити Наканиси
| Единогласное решение
| Deep: 35 Impact
| 
| align=center| 2
| align=center| 5:00
| Токио, Япония
| 
|-
| Победа
| align=center| 10-3
| Юя Сираи
| Раздельное решение
| Deep: 35 Impact
| 
| align=center| 2
| align=center| 5:00
| Токио, Япония
|
|-
| Победа
| align=center| 9-3
| Рюта Сакураи
| Единогласное решение
| Deep: 34 Impact
| 
| align=center| 3
| align=center| 5:00
| Токио, Япония
|
|-
| Поражение
| align=center| 8-3
| Джоуи Вильясеньор
| Раздельное решение
| EliteXC: Uprising
| 
| align=center| 3
| align=center| 5:00
| Гонолулу, США
|
|-
| Победа
| align=center| 8-2
| Хикаро Сато
| TKO (удары руками)
| Pancrase: 2007 Neo-Blood Tournament Finals
| 
| align=center| 1
| align=center| 1:09
| Токио, Япония
|
|-
| Победа
| align=center| 7-2
| Крис Гейтс
| Сдача (удары руками)
| EliteXC Destiny
| 
| align=center| 1
| align=center| 1:18
| Саутавен, США
|
|-
| Победа
| align=center| 6-2
| Юдзи Сакураги
| Единогласное решение
| Pancrase: 2006 Neo-Blood Tournament Finals
| 
| align=center| 2
| align=center| 5:00
| Токио, Япония
|
|-
| Победа
| align=center| 5-2
| Кэйтаро Маэда
| TKO (удары руками)
| GCM: D.O.G. 5
| 
| align=center| 1
| align=center| 4:40
| Токио, Япония
|
|-
| Поражение
| align=center| 4-2
| Кодзо Урита
| KO (удар рукой)
| Pancrase: Blow 1
| 
| align=center| 1
| align=center| 0:40
| Токио, Япония
|
|-
| Победа
| align=center| 4-1
| Юта Накамура
| TKO (удары руками)
| Pancrase: Spiral 9
| 
| align=center| 1
| align=center| 0:57
| Токио, Япония
|
|-
| Победа
| align=center| 3-1
| Брэндон Вольфф
| TKO (удары руками)
| K-1: World Grand Prix Hawaii
| 
| align=center| 2
| align=center| 2:49
| Гавайи, США
|
|-
| Победа
| align=center| 2-1
| Олег Базаев
| KO (удары руками)
| GCM: D.O.G. 2
| 
| align=center| 1
| align=center| 0:28
| Токио, Япония
|
|-
| Победа
| align=center| 1-1
| Масая Иноуэ
| Единогласное решение
| Shooto: 1/29 in Korakuen Hall
| 
| align=center| 2
| align=center| 5:00
| Токио, Япония
|
|-
| Поражение
| align=center| 0-1
| Джо Доэрксен
| Единогласное решение
| SuperBrawl 35
| 
| align=center| 3
| align=center| 5:00
| Гонолулу, США
|

Примечания

Ссылки 
 

Бойцы смешанных единоборств Японии
Бойцы смешанных единоборств, дисквалифицированные за нарушение антидопинговых правил